

Plantilla 2007/08 
Porters
  Daniel Planchería García, "Planche"
  Pau Torres Riba
  Oier Olazábal

Defenses 
  Marc Valiente Hernández
  Rafael Romero Serrano, "Fali"
  Alberto Botía Rabasco
  Jeffrey Hoogervorst
  Xavi Torres Buigues
  David Córcoles Alcaraz
  Víctor Manuel Espasandín Facal

Migcampistes
  Marc Crosas Luque
  José Manuel Rueda Sampedro
  Dimas Delgado Morgado
  Jordi Gómez Garcia-Penche
  Lluís Sastre Reus
  Jeffrén Isaac Suárez Bermúdez

Davanters
  Thaer Fayed Al-Bawad
  Antoni Calvo Arandes, "Toni"
  Andrea Orlandi Stabilin
  Víctor Vázquez Solsona
  Rubén Rayos, "Rayo'"

Cos tècnic 
 Primer entrenador: Josep Guardiola
 Segon entrenador: 'Tito' Vilanova

Futbol Club Barcelona B
Competicions futbolístiques del 2007
Competicions futbolístiques del 2008